

Patronyme 
 (ordre alphabétique)

 Alex Auld (1981 -), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Andy Auld (1900 - 1977), footballeur américain, d'origine écossaise ;
 Bertie Auld (1938-2021), footballeur écossais ;
 Georgie Auld (1919 - 1990), saxophoniste et chef d'orchestre américain ;
 William Auld (1924 - 2006), poète écossais ;
 William Patrick Auld (1840-1912), explorateur britannique.

Histoire militaire 
 Auld Alliance, alliance entre la France et l’Écosse conclue en 1295.